Wells Fargo & Company, «Уэллс Фарго энд Компани» — банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Входит в так называемую «большую четвёрку» банков США (вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase), занимает 7 место в списке самых дорогих компаний США (S&P 500), также входит в рейтинг Fortune 1000. Компания базируется в Сан-Франциско, в то время как штаб-квартира банковского подразделения находится в Су-Фолсе (Южная Дакота). Основой деятельности является Wells Fargo Bank, на который приходится 89 % активов. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.

История 
Wells, Fargo & Company была основана в 1852 году в Калифорнии  и . Как и основанная ими же в 1850 году American Express, эта компания занималась транспортировкой товаров, а также оказывала банковские услуги. В 1905 году транспортное и банковское подразделения были разделены, к этому времени транспортная компания, поглотив ряд конкурентов, стала одной из крупнейших компаний по экспресс-доставке в США (как и American Express), однако в 1918 году все подобные компании были национализированы и объединены в . Банковская компания также расширялась за счёт поглощения других калифорнийских банков. В 1905 году был поглощён Nevada National Bank, в 1923 году — Union Trust Company, в 1960 году — American Trust Company, в 1986 году — Crocker National Corporation, в 1988 году — калифорнийская дочерняя компания Barclays, в 1996 году — First Interstate (за $11,3 млрд). В 1998 году Wells Fargo & Co. сама стала объектом поглощения компанией из Миннеаполиса Norwest (за $31,7 млрд). Правлением новой компании было решено оставить имя Wells Fargo как более известное, поскольку название Norwest Corporation появилось только в 1983 году, до этого эта основанная в 1929 году компания носила название Northwest Bancorporation или просто Banco. В 2000 году была поглощена First Security Corporation.

Приобретение Wachovia в конце 2008 года за $12,7 млрд позволило Wells Fargo стать в 2009 году крупнейшим ипотечным кредитором в США.

В 2016 году Wells Fargo оказалась в центре скандала в связи с тем, что сотрудники компании завышали показатели деятельности, оказывая услуги клиентам без их ведома (в частности, появилось более 2 млн кредитных карт и счетов без заявок от клиентов). Банк оштрафовали на $185 млн.

В июле 2017 года в результате расследования The New York Times стало известно, что банк также навязывал взявшим кредит на покупку автомобиля необязательную автостраховку. В Wells Fargo признали, что 570 000 клиентов могли обойтись без дополнительных выплат на страхование, и согласились им возместить $80 млн.

Руководство 
 Чарльз Носки (Charles H. Noski) — председатель совета директоров с 2020 года.
 Чарльз Шарф (Charles W. Scharf) — президент и главный исполнительный директор (CEO) с 2020 года.
 Майкл Сантомассимо (Michael Santomassimo) — старший вице-президент и главный финансовый директор.
 Аманда Нортон (Amanda Norton) — старший вице-президент и главный директор по финансовым рискам с 2018 года, до этого работала в Chase Manhattan Bank, JPMorgan Chase и Bank of America.
 Ричард Леви (Richard D. Levy) — вице-президент и контролёр с 2002 года.
 Мэри Мэк (Mary T. Mack) — старший вице-президент и глава отдела потребительского кредитования с 2017 года.
 Авид Моджтабай (Avid Modjtabai) — старший вице-президент и глава отдела платежей, информационных технологий и инноваций с 2016 года.
 Перри Пелос (Perry G. Pelos) — старший вице-президент, глава подразделения оптового банкинга с 2016 года.
 Джонатан Вайс (Jonathan G. Weiss) — старший вице-президент, глава подразделения управления активами с 2017 года.
 Мария Техада (Maria Teresa Tejada) — главный директор по стратегическим рискам с 2019 года; с 2013 по 2018 год работала в KeyCorp, до этого в Goldman Sachs.

Независимые члены совета директоров:
 Джон Бейкер (John D. Baker, II) — независимый член совета директоров с 2009 года, также председатель правления флоридской компании по производству строительной техники Panadero Aggregates Holdings, LLC, ранее возглавлял флоридскую транспортную компанию FRP Holdings, Inc. (Patriot Transportation Holding, Inc.).
 Селест Кларк (Celeste A. Clark) — независимый член совета директоров с 2018 года, вся карьера прошла в Kellogg Company вплоть до поста вице-президента.
 Теодор Крейвер (Theodore F. Craver, Jr.) — независимый член совета директоров с 2018 года, до этого возглавлял компанию по электроснабжению Edison International (с 2008 по 2016 год); также экономический советник Федерального резервного банка Сан-Франциско.
 Уэйн Хьюитт (Wayne M. Hewett) — независимый член совета директоров с 2019 года, председатель правления DiversiTech Corporation (производителя инженерного оборудования), до этого возглавлял компании Klöckner Pentaplast Group (производитель пластмассовых комплектующих, 2015—2017 годы) и Arysta LifeScience Corporation (агрохимическая компания, 2010—2015 годы), ранее 20 лет проработал в General Electric, где возглавлял ряд дочерних компаний; также член совета директоров The Home Depot, Inc.
 Дональд Джеймс (Donald M. James) — независимый член совета директоров с 2009 года, с 1997 по 2015 год возглавлял Vulcan Materials Company, производителя стройматериалов из Алабамы.
 Мария Моррис (Maria R. Morris) — независимый член совета директоров с 2018 года, с 1984 по 2017 год работала в страховой компании MetLife вплоть до поста вице-президента; также член совета директоров S&P Global Inc.
 Карин Пиц (Karen B. Peetz) — независимый член совета директоров с 2017 года до 23 апреля 2019 года, с 2013 по 2016 год была президентом The Bank of New York Mellon Corporation, где работала с 1998 года.
 Хуан Пухадас (Juan Pujadas) — независимый член совета директоров с 2017 года, ранее работал в аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers, включая пост вице-председателя.
 Джеймс Куигли (James Quigley) — независимый член совета директоров с 2013 года, ранее работал в другой аудиторской фирме, Deloitte Touche Tohmatsu, включая пост CEO с 2007 по 2011 год.
 Рональд Сарджент (Ronald L. Sargent) — независимый член совета директоров с 2017 года, с 2002 по 2017 год возглавлял компанию Staples, Inc. (розничная торговля)
 Сюзан Вотрино (Suzanne M. Vautrinot) — независимый член совета директоров с 2015 года, более 30 лет провела в ВВС США, где дослужилась до ранга генерал-майора, в частности возглавляла отдел по кибербезопасности, с 2013 года в отставке и является президентом компании Kilovolt Consulting Inc. (техасской компании, консультирующей по вопросам кибербезопасности).

Деятельность 
Основные подразделения:
 Consumer Banking & Lending (потребительское кредитование) — широкий спектр финансовых услуг частным лицам и малому бизнесу (с оборотом до $5 млн) во всех штатах США; включает обслуживание текущих и сберегательных счетов, кредитные и дебетовые карты, ипотечные и студенческие кредиты, автокредитование; 5 тысяч отделений и 13 тысяч банкоматов, обслуживающие более 40 млн розничных клиентов и 3 млн мелких предпринимателей; выручка в 2020 году составила $34 млрд, чистая прибыль — $1,08 млрд;
 Commercial Banking (коммерческий банкинг) — финансовые услуги семейным, частным и некоторым публичным компаниям; выручка составила $9,7 млрд, чистый убыток — $681 млн;
 Corporate & Investment Banking (корпоративный и инвестиционный банкинг) — финансовые услуги крупным корпорациям, финансовым институтам и правительствам в США и других странах; выручка составила $13,8 млрд, чистая прибыль — $842 млн;

 Wealth and Investment Management (управление активами) — услуги по управлению личным состоянием, инвестиции и пенсионное страхование в США; Wells Fargo оказывает доверительное управление, фидуциарные и трастовые услуги институциональным клиентам через дочерние компании Wells Fargo Advisors, The Private Bank, Abbot Downing, Wells Fargo Institutional Retirement and Trust и Wells Fargo Asset Management; выручка составила $14,5 млрд, чистая прибыль — $1,66 млрд, активы под управлением — $603 млрд.

Структура выручки компании:
 чистый процентный доход в 2020 году составил $40,3 млрд ($48,3 млрд процентный доход, $8 млрд процентный расход), в том числе
 проценты по выданным кредитам — $34,2 млрд
 доход от инвестиций в ценные бумаги — $11,6 млрд;
 непроцентный доход составил $36,4 млрд, в том числе
 плата за трастовые и инвестиционные услуги — $9,38 млрд
 обслуживание депозитных счетов — $5,22 млрд
 обслуживание кредитных карт — $3,54 млрд
 ипотечные банковские услуги — $3,49 млрд
 лизинг — $1,25 млрд
 доходы от торглвых операций — $1,17 млрд.

В структуре активов из $1,955 трлн на конец 2020 года $888 млрд приходится на выданные кредиты (в том числе $510 млрд — коммерческие кредиты, $432 млрд — потребительские кредиты), $501 млрд — на долговые ценные бумаги (среди них преобладают ипотечные облигации), $156 млрд — на депозиты в других банках. Из пассивов основная часть приходится на принятые депозиты ($1,404 трлн, из них около четверти беспроцентные).

На конец 2018 года Wells Fargo & Company принадлежало акций других компаний на $344,28 млрд. По отраслям эти инвестиции распределялись следующим образом:
 финансовые компании — 40,6 %
 технологические компании — 16,16 %
 промышленные компании — 9,43 %
 производители потребительских товаров (цикличных) — 9,23 %
 здравоохранение — 8,38 %
 производители потребительских товаров (нецикличных) — 5,13 %
 энергетика — 3,28 %.

По стоимости пакетов акций наиболее значительны Microsoft ($7,1 млрд), Apple ($5,2 млрд), Alphabet (Class A $2,5 млрд + Class C $2,2 млрд), Amazon ($3,8 млрд), Cisco ($3,4 млрд), JPMorgan Chase ($3,3 млрд), Johnson & Johnson ($2,9 млрд), Home Depot ($2,5 млрд), Procter & Gamble ($2,2 млрд), Visa, Inc. ($2,1 млрд), Exxon Mobil Corporation ($1,9 млрд), Merck & Co, Inc. ($1,8 млрд), AT&T ($1,8 млрд), Intel ($1,8 млрд), Verizon Communications ($1,7 млрд), McDonalds Corporation ($1,7 млрд), PepsiCo ($1,7 млрд), Walt Disney Company ($1,7 млрд), UnitedHealth Group ($1,7 млрд), Boeing ($1,6 млрд), Chevron Corporation ($1,6 млрд), Facebook ($1,6 млрд), Pfizer ($1,6 млрд), Nextera Energy ($1,6 млрд), Abbott Laboratories ($1,6 млрд). Кроме этого значительные суммы компания вкладывает через инвестиционные фонды, управляемые BlackRock (в основном группа котируемых на бирже фондов ) и The Vanguard Group, Inc (эти инвестиции относятся к финансовой отрасли, хотя могут реинвестироваться фондами в любые другие отрасли).

В 2015 году Wells Fargo заняла 19-е место среди крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($890,3 млрд).

Компании принадлежит несколько крупных зданий в разных городах США: небоскрёбы, спортивные арены и другие. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско (420 Montgomery Street, San Francisco, California 94163).

Примечание. Данные за 2020 год, рыночная капитализация на июнь 2021 года.

Акционеры 
На конец 2018 года Wells Fargo Company выпустила 4,5 млрд акций, их общая стоимость (рыночная капитализация) на апрель 2019 года составляла $276 млрд. Из общего числа акций 78,12 % принадлежат институциональным инвесторам. Крупнейшие из них:

Дочерние компании 
Основные дочерние компании на конец 2018 года и их юрисдикция (место регистрации):
 Danube Holdings I C.V. (Нидерланды)
 Danube I Limited Partner, LLC (Делавэр)
 Eastdil Secured Broker Services, Inc. (Делавэр)
 EVEREN Capital Corporation (Делавэр)
 Norwest Venture Partners XI, LP (Делавэр)
 Norwest Venture Partners XII, LP (Делавэр)
 Norwest Venture Partners XIII, LP (Делавэр)
 NVP Associates, LLC (Делавэр)
 OmniPlus Capital Corporation (Делавэр)
 Peony Asset Management, Inc. (Делавэр)
 PRN Holdings, LLC (Делавэр)
 Reliable Financial Services, Inc. (Пуэрто-Рико)
 Silver Asset Management, Inc. (Делавэр)
 Sparta GP Holding REO Corp (Делавэр)
 Union Hamilton Reinsurance, Ltd. (Бермудские острова)
 Wells Capital Management Incorporated (Калифорния)
 Wells Fargo Affordable Housing Community Development Corporation (Северная Каролина)
 Wells Fargo Asset Management Holdings, LLC (Делавэр)
 Wells Fargo Bank International Unlimited Company (Ирландия)
 Wells Fargo Bank South Central, National Association (Делавэр)
 Wells Fargo Bank, N. A. (Делавэр)
 Wells Fargo Capital Finance, LLC (Делавэр)
 Wells Fargo Central Pacific Holdings, Inc. (Калифорния)
 Wells Fargo Clearing Services, LLC (Делавэр)
 Wells Fargo Commercial Distribution Finance, LLC (Делавэр)
 Wells Fargo Community Development Corporation (Невада)
 Wells Fargo Dealer Floorplan Master Note Trust (Делавэр)
 Wells Fargo Equipment Finance, Inc. (Миннесота)
 Wells Fargo Financial Leasing, Inc. (Айова)
 Wells Fargo Financial National Bank (Делавэр)
 Wells Fargo Funding, Inc. (Миннесота)
 Wells Fargo Funds Management, LLC (Делавэр)
 Wells Fargo Insurance Re, Inc. (Вермонт)
 Wells Fargo Municipal Capital Strategies, LLC (Делавэр)
 Wells Fargo Rail Corporation (Северная Каролина)
 Wells Fargo Real Estate Investment Corporation (Делавэр)
 Wells Fargo Securities, LLC (Делавэр)
 Wells Fargo USA Holdings, Inc. (Нью-Джерси)
 Wells Fargo Vendor Financial Services, LLC (Калифорния)
 WFC Holdings, LLC (Делавэр)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт банка 
 Wells Fargo & Company  на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам

 
Компании США